Alken kan være flere ting:

 Alken (by) – en by i Jylland
 Alk – en fugl og en fugleslægt: Alkefugle
 Alken (kulbrinte) – en umættede kulbrinter der indeholder en carbon-carbon dobbeltbinding